Натуральне число 1986
 1986 рік до нашої ери
 1986 рік нашої ери